

Persone 
 Lilo – attrice e cantante francese
 Lilo – calciatore brasiliano
 lilo – programmatore statunitense

Altro 
 Lilo – nome proprio di persona femminile
 Lilo – personaggio del franchise Disney Lilo & Stitch
 LILO (LInux LOader) – boot loader generalmente usato per avviare sistemi Linux
 LILO Acronimo di "Last In Last Out" – usato in alternativa alla metodologia LIFO "Last In First Out"; spesso viene usato il termine FIFO in alternativa a LILO ma la metodologia è equivalente.